El término Office puede designar a las siguientes suite ofimáticas:

 Microsoft Office
 Apache OpenOffice
 LibreOffice
 KOffice
 StarOffice
 Corel WordPerfect Office
 Gnome Office
 Corel Home Office